Софиевка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области. Административный центр и единственный населенный пункт Софиевского сельсовета.

Население

История 
В 1807 году на берегу реки Тятер поселилось 80 крестьянких семей из Липецкого уезда Тамбовской губернии во главе с садчиком Антоном Бледных и 46 семей из Козловского уезда Тамбовской губернии во главе с Фёдором Панфёровым, образовав село Тятерку, которое впоследствии стало называться Софиевкой.

Известные уроженцы 
 Родом из Софиевки происходят Герои Советского Союза А. В. Никонов и А. В. Макеев, полный кавалер ордена Славы М. И. Перепелов, комиссар партизанской бригады «Разгром» Семён Акимович Соболев, Герой Социалистического Труда С. А. Явнов.

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района